Kenneth Petersen er navnet på flere personer:

 Kenneth Petersen (1965-) – dansk atlet.
 Kenneth Emil Petersen (1985-) – dansk fodboldspiller.

Se også 
 Kenneth Pedersen (flertydig)